Schlötzer ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Schlötzer (* 1954), deutsche Journalistin
 Ursula Schlötzer-Schrehardt (* 1967), deutsche Biochemikerin
 Victor Schlötzer (1923–1989), deutscher Maler